Stillwater Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stillwater Township (Minnesota)
 Stillwater Township (New Jersey)
 Stillwater Township (North Dakota)
 Stillwater Township (Oklahoma)